Magyar Filmdíj a legjobb hangmesternek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb hangmesternek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb hangmesternek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb hangmesternek (dokumentumfilm), magyar filmművészeti díj dokumentumfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb hangmesternek (ismeretterjesztő film), magyar filmművészeti díj ismeretterjesztő film kategóriában